Medisch Opvoedkundig Bureau, ambulante hulpverlening, later ondergebracht bij RIAGG 
 Motor Ondersteuning Brandweer, pilot (2012) van Brandweer Haaglanden met een Brandweermotor
 Montreux-Berner Oberland-Bahn, Zwitserse spoorwegmaatschappij
 Main Operating Base (USAF), een belangrijke overzese militaire basis van de Amerikaanse luchtmacht
 Main Operating Base (KLu), een Nederlands militair vliegveld waar gevechtsvliegtuigen gestationeerd zijn
 MO Béjaïa, Algerijnse voetbalclub
 MOB-complex, zie Mobilisatiecomplex